Andronic ou Andronikos Doukas peut désigner :
 Andronic Doukas (mort vers 910), général byzantin sous Léon VI le Sage ;
 Andronic Doukas, (stratège vers 1010), père de l'empereut byzantin Constantin X et du césar associé Jean ;
 Andronic Doukas (né vers 1057, mort vers 1081), coempereur byzantin de 1068 à 1078 ;
 Andronic Doukas (né en 1036, mort en 1077), général byzantin.